Рафаэль Радзивилович (род.20 декабря 1860 в Петербурге, ум.28 октября 1929 в Вильнюсе) — известный польский психиатр и общественный деятель, один из инициаторов создания Польской психиатрической ассоциации и один из организаторов открытия Творковской психиатрической лечебницы. Один из польских масонов.

Биография 
В 5 лет потерял отца, после чего переехал с матерью в Варшаву. В 1886 году окончил медицинское отделение Дерптского университета. Доктор медицины (1887).

Женат на Марии Верихо (1856—1944), детей не было. Сводная сестра Октавия была замужем за известным польским писателем Стефаном Жеромским.

С 1925 года был профессором виленского Университета Стефана Батория. Он умер от сердечного приступа по дороге на заседание польской психиатрической ассоциации. Похоронен на кладбище Расу.

Примечания

Ссылки 

Психиатры Российской империи
Психиатры Польши
Кооператоры